Benington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Benington, Lincolnshire, ort i England, 
 Benington, Hertfordshire, ort i England,